Рачково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Рачково — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Польша 
 Рачково — село в Вонгровецком повяте Великопольского воеводства.

Россия 
 Рачково — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Рачково — деревня в Спировском районе Тверской области.